Эсаулов — русская фамилия. 

Известные носители:

 Эсаулов, Александр Михайлович (1921—1957) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Эсаулов, Анатолий Александрович (1905—1954) — деятель советских органов госбезопасности, генерал-майор.
 Эсаулов, Евгений Павлович (1812—1888) — генерал-лейтенант, член артиллерийского комитета главного артиллерийского управления.

Примечания